Константи́но Но́йя (, дата рождения неизвестна — дата смерти неизвестна, Боливия) — боливийский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
Константино Нойя играл за клуб «Оруро Ройяль».

В сборной 
Был в заявке на чемпионат мира 1930 года, однако на поле не выходил. Также не принимал участия и в других матчах сборной.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Оруро Ройяль»